Il toponimo Tibana, con grafie lievemente diverse, può riferirsi a:

Colombia
Tibaná, comune del dipartimento di Boyacá

Romania
Țibana, comune del distretto di Iași